Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 825 dans le monde.

 RS-825 au Brésil
 Route 825 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route nationale 825 en France